Älmhult kan syfta på:
Älmhult – en tätort i Kronobergs län i Småland
 Älmhults kommun – en kommun i Kronobergs län 1971–
 Älmhults municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Stenbrohults landskommun 1885–1901
 Älmhults köping – en tidigare kommun i Kronobergs län 1901–1971
 Älmhults församling – i Växjö stift 1905–
 Älmhults kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Älmhults församling
 Älmhults distrikt – ett distrikt i Älmhults kommun och Kronobergs län
 Älmhult, Krogsereds socken – en by i Falkenbergs kommun

Se även
 Elmhult – en by i Svensköps socken

Se även 
Älmhults kommun
Älmhults församling